La Rotta ima više značenja:
 La Rotta, Ferrara
 La Rotta, Pisa